VSCC steht für
 Vehicle Safety Certification Center, Taiwan 
 Vintage Sports-Car Club, Vereinigtes Königreich 

Abkürzung